A Primeira Divisão de 1949-50 foi a 16.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição, o número de equipas participantes foi 14. sendo o Benfica o vencedor do campeonato. Foi o sétimo título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
Júlio Correia da Silva, mais conhecido como o Julinho, jogador do Sport Lisboa e Benfica, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 40 golos.

Promoções e despromoções 1950/1951 

Despromovidos à Segunda Divisão 1950/1951
 O Elvas
 Lusitano VRSA
Promovidos a Primeira Divisão 1950/1951
 Oriental
 Boavista

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1949 em Portugal
Futebol de 1950 em Portugal
1949–50